Acanthogorgia atlantica är en korallart som beskrevs av Johnson 1862. Acanthogorgia atlantica ingår i släktet Acanthogorgia och familjen Acanthogorgiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Koralldjur
atlantica